Osoby o tym nazwisku:
 Henryk Płóciennik – polski malarz, grafik i rysownik
 Sebastian Płóciennik – polski ekonomista
Witold Płóciennik – polski operator filmowy